Le mot Ultra - au singulier - peut faire référence à :

 Ultra,  le nom de code utilisé par les Britanniques pour désigner le résultat des décryptages des messages secrets allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ultra, un mouvement de musique new wave néerlandais ;
 ultra-marathon, ou ultra, une course d'endurance sur très longue distance ;
 Ultra, une enseigne norvégienne du secteur de la grande distribution (alimentation) ;
 Ultra, un logiciel d'incrustation vidéo ;
 ULTra (pour (en)« Urban Light Transport »), un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT) ;
 l'Ultra, une bière belge produite à la Brasserie d'Écaussinnes ;
 l'Ultra, la dénomination commune pour désigner l'Ultra Music Festival ;

 Ultra, un comics édité chez Image Comics ;
 Ultrà, un film italien réalisé par Ricky Tognazzi sorti en 1991 ;
 Ultra, un album du groupe britannique Depeche Mode sorti en 1997 ;
 Ultra, un téléfilm britannique réalisé en 2006 par Helen Shaver ;
 Ultra, un album du rappeur français Booba sorti en 2021.

Ultras  peut désigner :
 les Ultras, supporters de football et plus rarement de basket-ball, inconditionnels de leur club et souvent organisés en associations ;
 les Ultra-royalistes, une force politique royaliste prépondérante au cours de la Restauration (1814-1830), pour la défense de la monarchie française ;
 les Ultras, ou Ultranautes, des personnages du cycle de fiction des Inhibiteurs ;
 une fraction d'extrême-droite en Espagne, se réclamant de  (la devise de Charles Quint).
 Ultra-droite et ultra-gauche, désignant certains mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, en particulier en France et en Suisse.